Foroneo (in greco antico Φορωνεύς Phorōnèus) è un personaggio della mitologia greca, è secondo vari miti il primo uomo nato sulla terra, figlio di Inaco (una divinità potamoe) e della ninfa chiamata Melia. 
Igino però, indica che Foroneo sia figlio di Argiria, sorella di Inaco.

Mitologia 
Foroneo era fratello di Egaileo e secondo altri racconti anche di Io. 
Fu scelto come arbitro fra due divinità quali il re dei mari Posidone e la moglie del padre degli dei Era poiché i due desideravano possedere il Peloponneso e la sua scelta ricadde sulla dea, di cui in seguito Heraion sviluppò il culto proprio nel Peloponneso. 
Foroneo sulla terra insegnò agli esseri umani come riunirsi nelle città e ad usare il fuoco, che rubò agli dei.

Sua moglie è nota con molti nomi fra cui Peito, Cerdo e Teledice. 
Fra i suoi innumerevoli figli, di cui con esattezza i tutti nomi non si conoscono ci sono Car, Iaso, Api, Pelasgo e Niobe.

Interpretazione e realtà storica 
Altre tradizioni più diffuse indicano invece Prometeo come colui che rubò il fuoco agli dei.

A seconda delle traduzioni fornite al testo di Igino, invece dell'altare e culto poteva trattarsi di armi di cui Foroneo era inventore.

Genealogia

Note

Bibliografia

Fonti 
 Pseudo-Apollodoro, Libro I -  9, 1
 Pausania, Periegesi della Grecia, Libro II, 15,5 e 19, 5
 Igino, Fabulae 124,143,145, 225 e 274
 Platone, Timeo

Moderna 
 
 
 
 
 
  Traduzione di Pier Antonio Borgheggiani

Traduzione delle fonti

Voci correlate 
 Prometeo
 Fegeo

Re di Argo